L’énergie peut faire référence à plusieurs notions.

Généralités 
L'article Énergie présente les principaux aspects (physiques, biologiques, économiques) de l'énergie.

Science 
En physique, l’énergie est la capacité à transformer un état, qui caractérise tout ce qui permet d’effectuer un travail.

Conservation de l'énergie 
Densité d'énergie
Énergie renouvelable  
Énergie électromagnétique  
Énergie électrique  
Énergie mécanique  
Énergie primaire  
Énergie propre  
Énergie grise  
Énergie cinétique  
Énergie sombre  
Énergie interne  
Énergie nucléaire  
Énergie solaire  
Énergie éolienne  
Énergie potentielle  
Énergie du vide  
Énergie disponible  
Énergie de fusion  
Énergie potentielle de pesanteur  
Équipartition de l'énergie  
Énergie durable  
Énergie hydraulique  
Énergie marine  
Étiquette-énergie  
Énergie élastique  
Énergie de masse  
Énergie finale  
Énergie thermique  
Énergie potentielle électrostatique  
Énergie potentielle gravitationnelle  
Énergie marémotrice  
Énergie libre  
Énergie non renouvelable  
Énergie de vaporisation  
Énergie d'activation  
Énergie réticulaire  
Énergie osmotique  
Énergie de récupération

Niveau d'énergie
Énergie musculaire 
Source d'énergie
Stockage d'énergie

Économie 
 le secteur de l’énergie, qui assure la production et la distribution de l’énergie ;
Énergie en France  
Économies d'énergie
Code de l'énergie 
Observatoire de l'énergie  
Certificat d'économie d'énergie

Spiritualité 
 Le concept d'énergie employé par les pratiques énergétiques ;
 Énergie (ésotérisme), terme largement employé par des auteurs et des pratiquants de formes diverses d’ésotérisme, de spiritualité et de médecine alternative pour désigner des phénomènes variés;
 , principe lié à l’activité des processus mentaux ;
 La distinction , un concept dans la théologie orthodoxe orientale ;
 Vīrya, le principe d’énergie tel qu’il s’inscrit dans le chemin de l’illumination bouddhiste ;
 L’énergie (vitalisme) un concept du vitalisme ;

Marques 
 Energy Micro AS, un fabricant de microcontrôleurs basse-consommation 32-bit ;
 Energie, une marque de vêtements.
 Énergie, un atelier de construction métallique établi à Marcinelle, en Belgique.

Télévision et radio 
 Energy (chaîne de télévision), chaîne de télévision espagnole

Stations de radio 
NRJ International, NRJ Group et NRJ
Énergie, autrefois NRJ, un réseau radio commercial au Québec ;
Energy FM 91.5 (Philippines),  
Energy 92.5 and 92.7 (Dekalb, Illinois), 
Energy 92.5 and 92.7 (Arlington Heights, Chicago, Illinois),  
Energy 92.5 and 92.7 (Kankakee, Illinois), 
Energy 92.7 (San Francisco, California),  
Energy 92.7 and 101.1 (Phoenix, Arizona), 
Energy 99.7 (Amarillo, Texas), 
Energy FM 103.7 (San Diego, California)

Musique 
 Energy, un groupe de rock américain, formation comprenant notamment Tommy Bolin ;
 , un boys band taïwanais ;
 , une manifestation annuelle de techno qui se déroule à Zurich en Suisse ;
   du groupe Fourplay publiée en 2008 ;
 , une chanson de Keri Hilson publiée en 2009 ;
 , chanson de Nuša Derenda avec laquelle elle a concouru à l’Eurovision en 2001 ; 
 Energy, un album de Operation Ivy, publié en 1989 ;
 , un album de Pointer Sisters, publié en 1978 ;
 Energy Rekords, une société éditrice de musique ;
 Energy, une chanson de Krokus dans l’album éponyme ;
 Energy, une chanson de The Pillows dans Pantomime ;
 Energy, une chanson de The Apples in Stereo from New Magnetic Wonder ;
 Energy, une chanson dans LazyTown soundtrack ;
 Energy, une chanson de Collective Soul publiée sur l’album Seven Year Itch ;

Autres 

 Energy (Illinois), un village des États-Unis ;
 Energy (Texas), un territoire des États-Unis ;
 Iowa Energy, une équipe de la  de la NBA ;

Voir aussi 

 , ;
 , ;
 source d'énergie ;
 production d'électricité ;
 énergie négative.

Notes et références